Granite Creek ist der Name folgender Flüsse:
 Granite Creek (Verde River), Nebenfluss des Verde River, Arizona, USA
 Granite Creek (Tulameen River), Nebenfluss des Tulameen River, British Columbia, Kanada

Australien:
 Granite Creek (Campaspe River), Nebenfluss des Campaspe River (Cape River), Queensland
 Granite Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria), Queensland
 Granite Creek (King River), Nebenfluss des King River (Palmer River), Queensland
 Granite Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River), Queensland
 Granite Creek (Talga River), Nebenfluss des Talga River, Western Australia